Nålsnäckor (Aciculidae) är en familj av snäckor. Nålsnäckor ingår i ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor